Mary Poppins puede referirse a:
 Mary Poppins: película de 1964, protagonizada por Julie Andrews y Dick van Dyke.
 El regreso de Mary Poppins: película de 2018, secuela de la anterior.
 Mary Poppins: musical escrito en 2004 por Disney.
 Mary Poppins: personaje de la serie de libros escrita por Pamela Lyndon Travers, y de las películas homónimas de Disney.